Thurzó Ferenc (1510-es évek–1576) nyitrai püspök, kamarai elnök, árvai örökös főispán
 Thurzó Ferenc (1880–?) főgimnáziumi tanár